Driven from Home – cortometraggio del 1904 prodotto dalla Mitchell & Kenyon
Driven from Home – cortometraggio del 1909 prodotto dalla Lubin Manufacturing Company
Driven from Home – cortometraggio del 1925 diretto da Alexander Butler
Driven from Home – film del 1927 diretto da James Young